Ви́лий Петро́вич Горемы́кин (19 июня 1931, Москва — 6 июля 1989, Страсбург) — советский кинооператор, лауреат Государственных премий СССР (1977) и РСФСР (1980).

Биография 
Родился в Москве 19 июня 1931 года. Отец Горемыкин Пётр Николаевич.

В 1954 году окончил Институт внешней торговли. С 1954 по 1955 год — инженер-экономист во Внешнеэкономическом объединении «ПРОМСЫРЬЕИМПОРТ».

С 1955 года учился на кинооператорском факультете ВГИКа (мастерская Б. И. Волчека), который окончил в 1960 году с красным дипломом.

С 1960 года и до последних дней жизни работал на телевидении. Сначала кинооператором отдела производства фильмов Московского телевизионного центра, а затем кинооператором отдела «Хроника» творческого объединения «Экран» Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию.

Работал в горячих точках — во время боевых действий во Вьетнаме (1966) и на корпункте в Афганистане (1982—1984). Посмертно награждён медалью «За боевые заслуги» (1989).

Скоропостижно скончался на рабочем месте 6 июля 1989 года в Страсбурге во время освещения визита М. С. Горбачёва во Францию. Похоронен в Москве на Армянском кладбище.

Фильмография (выборочно) 
ЦСДФ
 1957 — Москва и москвичи
 1958 — Декада киргизского искусства
 1958 — Битва за урожай
 1958 — Венгерский балет на льду
 1959 — Утро нашего города
 1959 — Бортовой 812
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 1960 — Если позовет товарищ
 1960 — Яблоневая ветка
 1961 — Пионерский парад
 1961 — Дом-музей Пушкина
 1961 — В парках столицы
 1961 — Книги друзей
 1961 — Пусть стучит сердце
 1961 — Юность большого чая
 1962 — Они будут стараться
 1962 — Леокадия Масленникова
 1962 — 348-й не отвечает
 1963 — Тайны Черного моря
 1963 — Ударные комсомольские
 1964 — Экипаж машины боевой
 1964 — Генуя встречается с Москвой
 1964 — Дорога дружбы
 1965 — Династия солдат
 1965 — Кибернетика и мозг
 1965 — Дружба всего дороже
 1965 — Рождение номера
 1965 — Скульптор Вл. Цигель
 1965 — Эстафеты боевой славы
 1965 — 14-й Европейский
 1965 — Труд ученого
 1965 — Вторая встреча
 1966 — 10 дней в Канаде
 1967 — В стране гремящего неба
 1968 — Знакомьтесь, Панама
 1977 — Наша биография
 1977 — Трудная земля
 1978 — Обновление; полнометражный
 1979 — Первые всходы
 1980 — Вторая целина
 1981 — Дом за околицей
 1982 — Пятая весна
 1985 — Трудная дорога в завтра

Звания и награды 
 Государственная премия СССР (1977) — за художественно-публицистическое освещение освещение общественно-политических событий во Всесоюзной телевизионной программе «Время»
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1980) — за операторскую работу в цикле документальных телефильмов; «Русское поле», «Трудная земля», «Обновление», «Первые всходы», «Вторая целина», «Дом за околицей»
 медаль «За боевые заслуги» (1989)

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница на сайте музея ЦСДФ

Выпускники ВАВТ
Выпускники ВГИКа
Персоналии:ТО «Экран»
Похороненные на Армянском кладбище (Москва)